Христо Ников може да се отнася за:

 Христо Ников (1877 – ?), деец на ВМОРО;
 Христо Ников (1911 – 1941), деец на БКП.